Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844), Franse natuuronderzoeker, beschreef diverse nieuwe vogelsoorten.
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805–1861), Franse dierkundige die diverse nieuwe vogelsoorten beschreef, zoon van Étienne Saint-Hilaire.
 Albert Geoffroy Saint-Hilaire (1835–1919), Franse dierkundige, directeur van Le Jardin d'acclimatation, zoon van Isidore Saint-Hilaire.